Люлинцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Люлинцы — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Люлинцы — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Люлинцы — село в Лановецком районе Тернопольской области.